

Sigle 
 Thesaurus Linguae Graecae, biblioteca digitale sulla lingua greca
 Thesaurus Linguae Graecae, istituto di ricerca sul greco antico fondato da Bruno Snell all'Università di Amburgo

Codici 
 TLG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tulaghi Island (Isole Salomone)